Branting ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Branting (1862–1930), schwedische Weberin und Bildwirkerin
 Anna Branting (1855–1950; geborene Jäderin), schwedische Schriftstellerin
 Georg Branting (1887–1961), schwedischer Politiker und Fechter
 Hjalmar Branting (1860–1925), schwedischer Politiker und Premierminister
 Kurt Branting (1900–1958), schwedischer Sprinter